Saint-Léger puede referirse a:

Divisiones administrativas

Saint-Léger (Hainaut), pueblo de la comuna belga de Estaimpuis, Hainaut;
 Saint-Léger (Gaume), pueblo y comuna belga de Luxembourg;

Saint-Léger (Alpes-Maritimes), comuna francesa de Alpes-Maritimes;
 Saint-Léger (Charente), comuna francesa de Charente;
 Saint-Léger (Charente-Maritime), comuna francesa de Charente-Maritime;
 Saint-Léger (Côte-d'Or), antigua comuna francesa de Côte-d'Or, hoy integrada en Saint-Léger-Triey;
 Saint-Léger (Haute-Loire), antigua comuna francesa de Haute-Loire, hoy integrada en Sembadel;
 Saint-Léger (Lot-et-Garonne), comuna francesa de Lot-et-Garonne;
 Saint-Léger (Penne-d'Agenais), antigua comuna francesa de Lot-et-Garonne, hoy integrada en Penne-d'Agenais;
 Saint-Léger (Mayenne), comuna francesa de Mayenne;
 Saint-Léger (Pas-de-Calais), comuna francesa de Pas-de-Calais;
 Saint-Léger (Haut-Rhin), antigua comuna francesa de Haut-Rhin, hoy integrada en Manspach;
 Saint-Léger (Sankt-Gluckern), antiguo pueblo situado cerca de Hirtzbach (Haut-Rhin) ;
 Saint-Léger (Savoie), comuna francesa de Savoie;
 Saint-Léger (Seine-et-Marne), comuna francesa de Seine-et-Marne;
 Saint-Léger (Manche), antigua comuna francesa de Manche, hoy integrada en Saint-Jean-des-Champs;
 Saint-Léger-aux-Bois (Oise), comuna francesa de Oise;
 Saint-Léger-aux-Bois (Seine-Maritime), comuna francesa de Seine-Maritime;
 Saint-Léger-Bridereix, comuna francesa de Creuse;
 Saint-Léger-de-Balson, comuna francesa de Gironde;
 Saint-Léger-de-Fougeret, comuna francesa de Nièvre;
 Saint-Léger-de-la-Martinière, comuna francesa de Deux-Sèvres;
 Saint-Léger-de-Montbrillais, comuna francesa de Vienne;
 Saint-Léger-de-Montbrun, comuna francesa de Deux-Sèvres;
 Saint-Léger-de-Peyre, comuna francesa de Lozère;
 Saint-Léger-de-Rôtes, comuna francesa de Eure;
 Saint-Léger-des-Aubées, comuna francesa de Eure-et-Loir;
 Saint-Léger-des-Bois, comuna francesa de Maine-et-Loire;
 Saint-Léger-des-Prés, comuna francesa de Ille-et-Vilaine;
 Saint-Léger-des-Vignes, comuna francesa de Nièvre;
 Saint-Léger-du-Bois, comuna francesa de Saône-et-Loire;
 Saint-Léger-Dubosq, comuna francesa de Calvados;
 Saint-Léger-du-Bourg-Denis, comuna francesa de Seine-Maritime;
 Saint-Léger-du-Gennetey, comuna francesa de Eure;
 Saint-Léger-du-Malzieu, comuna francesa de Lozère;
 Saint-Léger-du-Ventoux, comuna francesa de Vaucluse;
 Saint-Léger-en-Laye, antigua comuna francesa de Yvelines, hoy integrada en Saint-Germain-en-Laye;
 Saint-Léger-en-Bray, comuna francesa de Oise;
 Saint-Léger-en-Yvelines, comuna francesa de Yvelines;
 Saint-Léger-la-Montagne, comuna francesa de Haute-Vienne;
 Saint-Léger-le-Guérétois, comuna francesa de Creuse;
 Saint-Léger-le-Petit, comuna francesa de Cher;
 Saint-Léger-les-Mélèzes, comuna francesa de Hautes-Alpes;
 Saint-Léger-les-Vignes, comuna francesa de Loire-Atlantique;
 Saint-Léger-lès-Authie, comuna francesa de Somme;
 Saint-Léger-lès-Domart, comuna francesa de Somme;
 Saint-Léger-lès-Paray, comuna francesa de Saône-et-Loire;
 Saint-Léger-près-Troyes, comuna francesa de Aube;
 Saint-Léger-sous-Beuvray, comuna francesa de Saône-et-Loire;
 Saint-Léger-sous-Brienne, comuna francesa de Aube;
 Saint-Léger-sous-Cholet, comuna francesa de Maine-et-Loire;
 Saint-Léger-sous-la-Bussière, comuna francesa de Saône-et-Loire;
 Saint-Léger-sous-Margerie, comuna francesa de Aube;
 Saint-Léger-sur-Bresle, comuna francesa de Somme;
 Saint-Léger-sur-Dheune, comuna francesa de Saône-et-Loire;
 Saint-Léger-sur-Roanne, comuna francesa de Loire;
 Saint-Léger-sur-Sarthe, comuna francesa de Orne;
 Saint-Léger-sur-Vouzance, comuna francesa de Allier;
 Saint-Léger-Foucheret, antigua comuna francesa de Yonne, hoy integrada en Saint-Léger-Vauban;
 Saint-Léger-Magnazeix, comuna francesa de Haute-Vienne;
 Saint-Léger-Triey, comuna francesa de Côte-d'Or;
 Saint-Léger-Vauban, comuna francesa de Yonne;
 La Lande-Saint-Léger, comuna francesa;
 Boissy-Saint-Léger, comuna francesa;
 Sus-Saint-Léger, comuna francesa;
 Trith-Saint-Léger, comuna francesa;
 Mont-Saint-Léger, comuna francesa;

Saint-Légier-La Chiésaz, comuna suiza;
 Saignelégier, comuna suiza.

Otros 
 El Clásico "St Leger", una carrera de la hípica chilena, parte de la triple corona nacional que se disputa en el Hipódromo Chile.